Lacroix oder LaCroix steht für:
 Lacroix (Familienname) (LaCroix), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Groupe Lacroix, Schweizer Komponistengruppe
 Maurice Lacroix, Schweizer Uhrenhersteller
 Soldat Lacroix, Legendengestalt aus der ehemaligen Festungsstadt Saarlouis

Lacroix ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Lacroix-Gletscher in der Antarktis
 Lacroix-Nunatak in der Antarktis
 Mount Lacroix in der Antarktis

astronomischer Objekte:
 Lacroix (Mondkrater), benannt nach Sylvestre Lacroix

Siehe auch:
 La Croix